То́пос ( — букв. «место»; перен. «тема», «аргумент») имеет разные значения:
 Топос в математике — тип категорий в теории категорий, по своим свойствам напоминающих и обобщающих категорию множеств. Топосы, в частности, используются в геометрии, топологии, математической логике, информатике (в области баз данных).
 Топ или (реже) топос в традиционной логике и классической риторике — аргумент (синонимы: «риторическое место», «диалектическое место»), общезначимое утверждение или тема («общее место»).
 Из риторической традиции исходит исследование топосов или общих мест () в литературоведении — это созданное Эрнстом Робертом Курциусом направление, которое исследует мировую литературу через историю повторяющихся мотивов (общих мест; например, «золотой век», «книга природы»).
 Топос в культурологии — синоним выражений категория культуры или образ культуры (формирующееся, необщепринятое значение).
  — склонности, предпочтения, знаковые слова какой-либо социальной группы (формирующееся, необщепринятое значение).
 «Топос» — фестиваль авторской песни в Санкт-Петербурге.
 «Топос» — сетевой литературно-художественный и философско-культурологический журнал.

См. также 
 Topos — литовский философско-культурологический журнал.